Илья́ Васи́льев:
 Васильев, Илья Владимирович (род. 1997) — российский футболист.
 
 Васильев, Илья Сергеевич (род. 1983) — российский певец, телеведущий, шоумен.